Viktorija Golubic era la detentrice del titolo ma è stata eliminata al primo turno da Antonia Lottner.

In finale Kiki Bertens ha sconfitto Anett Kontaveit con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

  Caroline Garcia (secondo turno)
  Kiki Bertens (campionessa)
  Anett Kontaveit (finale)
  Mona Barthel (primo turno)

<li> Johanna Larsson (quarti di finale)
<li> Carina Witthöft (quarti di finale)
<li> Viktorija Golubic (primo turno)
<li> Evgenija Rodina (primo turno)

Wildcard 

  Rebeka Masarova (primo turno)
  Amra Sadiković (primo turno)

<li> Patty Schnyder (secondo turno)

Qualificate 

  Antonia Lottner (quarti di finale)
  Anna Kalinskaja (secondo turno)
  Tereza Smitková (primo turno)

<li> Martina Trevisan (primo turno)
<li> Anna Zaja (secondo turno)
<li> Başak Eraydın (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Ladies Championship Gstaad 2017